2013 Марс Сайънс Орбитър е името на орбитален апарат на НАСА около Марс. Апаратът е създаден по програмата „ЕкзоМарс“ от специалисти от Европейската космическа агенция. Два от четирите научни прибора са разработени в Института за космически изследвания РАН. Изстрелян е на 14 март 2016 г. в 9:31 UTC. На 19 октомври 2016 г. навлиза във високоелиптична орбита на Марс. През април 2018 г. е изместен на ниска кръгова орбита с височина около 400 километра. От 21 април 2018 г. започва научна мисия.

Източници 

Мисии до Марс
Космически апарати